Сулыколь — название населённых пунктов в Казахстане:

 Сулыколь — село в Коргалжынском районе Акмолинской области, упразднено в 2019 г.
 Сулыколь — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.